Ву́лиця Михайла Ружного — вулиця у місті Бровари, Київська область.

Опис 
Протяжність вулиці — 550 метрів. Забудова — переважно приватна садибна. Усього близько 48-ми садиб.

Вулиця Михайла Ружного розміщена у місцевості Торгмаш. Починається і закінчується безіменними проїздами, які виходять перпендикулярно до вулиці Олега Оникієнка. Вулиця Михайла Ружного паралельна вулицям Олега Оникієнка та Гельсінської групи і лежить між ними. Водночас, вулиця Гельсінської групи перетинає вулицю Михайла Ружного.

Історія 
До 25 грудня 2015 року вулиця мала назву Тельмана — на честь лідера німецьких комуністів Ернста Тельмана. Сучасна назва — на честь стрільця 6-ї Січової стрілецької дивізії Армії УНР Михайла Ружного.

Примітки

Джерела 
 Рішення № 551-19-06. Броварська міська рада. 16.02.2013.
 У Броварах з'явилися нові вулиці . Маєш право знати. 13.03.2012.
 Вулиці та Будинки на карті міста Бровари. Проект OpenStreetMap .
 Бровари. План міста. ДНВП «Картографія». 07.10.2009.

Вулиці Броварів, названі на честь людей